Diego García puede referirse a:
 Diego García, atolón del Océano Índico, nombrado así en honor a Diego García de Moguer (1484–1554), marino y descubridor español;
 Diego García de Campos, canciller de Alfonso VIII de Castilla;
 Diego García Campos, futbolista español;
 Diego García de Paredes (1468-1533), militar español, conocido como el «Sansón extremeño», que participó en la conquista de Granada y en las guerras de Italia;
 Diego García de Paredes (1506-1563), conquistador español, hijo del anterior;
 Diego García de Palacio, descubridor y marino español, primer tratadista del arte de la navegación;
 Diego García Martínez, político español del siglo XIX;
 Diego García Rengifo, preceptista literario español;
 Diego García Carrera, marchador español;
 Diego García, músico español;
 Diego García, baloncestista argentino;
 Diego García Corrales, atleta español;
 Diego García, futbolista argentino;
 Diego García, futbolista uruguayo;
 Diego García Medina, futbolista chileno;
 Diego García Vázquez, futbolista español.